El Torneig d'Atlanta 2010, oficialment conegut com a Atlanta Tennis Championships 2010, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 23a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 de juliol de 2010 a Atlanta, Geòrgia, Estats Units.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010